Ускуч:

 Ускуч — вид рыб рода ленков.
 Ускуч — река в Республике Алтай.
 Ускуч — село в Республике Алтай.